AIMP — бесплатный аудиопроигрыватель с закрытым исходным кодом, написанный на Delphi.

История 
Проект был начат российским программистом Артёмом Измайловым, когда тот ещё учился в школе. Первоначально он был локальным, чуть позже под названием AIMP 3 PRO появился в сети. Основным направлением разработки было создание многофункционального плеера, в программу были добавлены функции поддержки видео и записи дисков. Через некоторое время проект перешёл под лейбл MMC и стал именоваться AIMP MMC Pro, но в таком состоянии просуществовал недолго. Весной 2006 года к Измайлову обратилась администрация журнала Game-Man с предложением перенести проект на их сайт с бесплатного хостинга narod.ru, однако вскоре журнал прекратил существование, и плеер вновь затерялся. Измайлов решил кардинально переработать свой продукт, переработать программный движок и отказаться от некоторых функций. В результате 8 августа 2006 года вышла новая версия плеера — AIMP Classic, в этот же период проект обзавёлся собственным сайтом. Через год после этого был выпущен AIMP2, который отличался новым движком и обновлённым интерфейсом. В ноябре 2010 года проект покинул дизайнер Сергей Рюмин, а 20 декабря было анонсировано открытое бета-тестирование новой версии плеера AIMP3. Начиная с этой версии проигрыватель работает на звуковом движке собственной разработки, который работает на аудио-библиотеке Bass, разрабатываемой командой разработчиков Un4seen.

Название AIMP первоначально являлось аббревиатурой и произошло от . Однако, по словам Измайлова, на данный момент AIMP стало именем собственным, поскольку работа над проектом ведётся целой группой разработчиков.

8 августа 2015 вышла первая бета AIMP4. В новой версии был обновлён интерфейс с Waveform-Навигатором, интегрированной в плеер фонотекой, а также поддержкой умных (смарт) плейлистов.

22 декабря на сайте появилась версия для Linux, основанная на эмуляторе Wine.

История версии для Android 
В 2013 году выпущена бета-версия AIMP для ОС Android; первая полная версия 1 представлена 27.02.2015.

15 декабря 2015 вышла релизная версия AIMP2.

21 августа 2017 года вышла бета-версия AIMP v2.50. В этой версии улучшен скин-движок, исправлены некоторые ошибки в фонотеке и появилась поддержка формата ATRAC3.

13 января 2018 года вышла бета-версия AIMP v2.70 для Android. Расширены возможности звукового движка, улучшена работа с плей-листами, добавлен плавный переход между треками а также эквалайзер расширен до 29 полос.

10 августа 2018 года вышла бета-версия AIMP 2.80 для Android. Улучшения в скин-движке и исправления.

1 сентября 2019 года вышла бета-версия AIMP 3.00 для Android. Новый пользовательский интерфейс; Управления жестами в обложке альбома; Ночной режим; Обновлён диалог управления преднастройками эквалайзера; Обновлён диалог настроек; Новый макет — Автомагнитола; Обновлён внешний вид и функционал диалога добавления файлов; Обновлён внешний вид экрана плейлиста; Перепроектирован шаблон для группировки и сортировки плейлиста и так далее.

Возможности и особенности (Windows) 
 Вывод звука через DirectSound / ASIO / WASAPI / WASAPI Exclusive.
 Не может быть использован как сервер UPnP. Измайлов поясняет это «нецелесообразностью».
 Возможность загрузки файла целиком или его части в оперативную память, что позволяет избежать задержек чтения с диска или медленного носителя при проигрывании.
 Одновременная работа с несколькими списками воспроизведения.
 Чувствительный 19-полосный эквалайзер.
 Встроенные звуковые эффекты: реверберация, фланжер, хорус, питч, темп, эхо, скорость, бас, усиление, подавление голоса.
 Минимальное потребление системных ресурсов.
 Создание закладок и очереди воспроизведения.
 Поддержка файлов разметки (Cue sheet).
 Поиск файлов по всем открытым спискам воспроизведения.
 Встроенный аудиоконвертер позволяет преобразовывать музыку из самых разных форматов в популярные MP3, WAV, WMA, OGG, AAC и др.
 Возможность риппинга аудио-CD (CDA) в MP3, OGG, WAV, WMA и др. с помощью встроенной утилиты Аудиоконвертер.
 Встроенный редактор меток (тегов), с помощью которого можно отредактировать метки аудиофайлов, а также переименовать файлы группой, отсортировать по заданному шаблону или применить значения меток к группе файлов.
 Встроенная Фонотека имеет мощные инструменты для каталогизации музыкальной коллекции (поиск, сортировка, группировка, фильтрация).
 Поддержка множества языков .
 Выключение компьютера в заданное время/по окончании списка воспроизведения/по окончании определённого числа звуковых дорожек.
 Настройка глобальных и локальных горячих клавиш.
 Поддержка 44 аудиоформатов: MPEG-1, MPEG-2, OGG, WAV, FLAC, APE, Opus и т. д.
 Не поддерживается воспроизведение: AAC-DASH
 Поддержка плагинов.
 Воспроизведение потокового содержимого (интернет-радио):
 Опционально потоки могут быть записаны без перекодировки (для потоков MP3, AAC, AAC+), либо с кодированием в MP3, OGG, WAV, WMA и др. При этом проигрыватель умеет автоматически «резать» поток на дорожки, присваивая названия композициям (при наличии этой информации в потоке).
 Опционально — автоматическая нормализация уровня громкости.
 Полная поддержка ReplayGain (воспроизведение треков, анализ треков).
 Сохранение списка воспроизведения в список звуковых дорожек текстового формата или HTML.
 Информация о файле — показ сведений о файле/формате при наведении мыши на значок проигрывателя в области уведомлений, а также (опционально) при старте следующей звуковой дорожки вверху/внизу экрана.
 Сворачивание проигрывателя в маленькую панельку (Tray Control) либо в область уведомлений.
 Интеграция:
 Открытие файлов/папок из проводника Windows.
 Отправка файлов в конвертер/редактор тегов.
 Поддержка перетаскивания для файлов/папок/ярлыков.
 Слежение за буфером обмена на наличие воспроизводимых URL.
 Поддержка перетаскивания из AIMP в другие программы.
 Визуализация — совместимость с Sonique-плагинами.
 Наличие большого количества разнообразных обложек («шкурок»).
 При установке в портативном режиме AIMP полностью переносим.
 Отображение параметров, внесённых в список воспроизведения файлов: тип кодека, частота дискретизации, битрейт, размер файла.
 Разграничение файлов листа по папкам или другим критериям, заданным пользователем.
 Тип визуализации в виде двух шкал, в реальном времени отображающих уровень громкости каждого из каналов (Analog meter).
 Совместимость со скробблером Last.fm.
 Совместимость с караоке-плагином MiniLyrics.
 Проигрыватель не собираются выпускать под Linux, по словам разработчика, причина тому — большое количество дистрибутивов Linux’а и отсутствие ресурсов на разработку. Однако проигрыватель можно запустить в среде Wine.
 Большинство пользователей справедливо критикуют проигрыватель за набор приложений Яндекса (Spyware и Shitware) в комплекте поставки (опционально).
 С версии 4.12 перестали корректно работать ассоциации файлов в Windows XP. Разработчик поясняет это нерациональностью сохранения кода для поддержки старой версии Windows.

Возможности и особенности (Android) 
 Поддержка многих аудиоформатов (*.ape; *.mpga; *.mp3; *.wav; *.ogg; *.umx; *.mod; *.mo3; *.it; *.s3m; *.mtm; *.xm; *.aac; *.flac; *.mp4; *.m4a; *.m4b; *.mpc; *.wv; *.opus; *.dff; *.dsf; *.tta; *.aa3; *.oma; *.at3).
 Поддержка файлов разметки (CUE).
 8-ми полосный эквалайзер с возможностью автоматической подстройки под жанр трека. (С недавнего обновления расширен до 29 полос.)
 Автоматическое определение кодировки данных в тегах.
 Поддержка обложек альбома (из тегов / из папки с файлом).
 Поддержка работы с несколькими плейлистами.
 Поддержка интернет-радио.
 Возможность сведения многоканальных аудиосигналов в стерео.
 Возможность принудительного сведения в моно (опционально).
 Возможность выборочного добавления файлов / папок в плейлист.
 Возможность быстрого добавления всей музыки с SD-карт.
 Возможность повтора плейлиста / повтора трека / проигрывания плейлиста без повтора.
 Последовательное проигрывание треков / проигрывание в случайном порядке.
 Управление из «шторки» (для Android v3.0 и новее) и с гарнитуры.
 Виджет для рабочего стола (4x1, 4x2 и 4x4 с возможностью изменения размеров).
 Интеграция со стандартным экраном блокировки (для Android v4.0 и новее).
 Виджеты для экрана блокировки (для Android v4.2 и новее) и для рабочего стола.
 Возможности плейлиста:
 группировка файлов по шаблону;
 сортировка файлов по шаблону/вручную;
 поиск в режиме фильтрации;
 физическое удаление файла достигается с помощью Storage Access Framework (на версиях Android 4.4.x и ниже может потребоваться Root-доступ к накопителю).
 Воспроизведение музыки из файловых менеджеров.
 Отсутствие будильника.
 Поддержка Android Shortcuts.

Награды 
 Трёхкратный лауреат «национальной премии в области программного обеспечения» «Софт года 2009», «Софт года 2010» и «Софт года 2011»: в номинации «Дизайн и мультимедиа».
 Двукратный лауреат «национальной премии в области программного обеспечения» «Софт года 2007» и «Софт года 2008»: в номинациях «Интерфейс» и «Функциональность».

Рецензии 
Во многих обзорах AIMP сравнивается с медиаплеером Winamp. Прежде всего рецензенты отмечают сходство интерфейсов программ, при этом одни называют это недостатком, в то время как другие не придают этому особого значения. Рецензии носят положительный характер, хотя помимо достоинств указываются и недостатки плеера.

В кратком обзоре версии AIMP Classic на портале iXBT обращается внимание на возможности настройки эквалайзера и функциональность редактора ID3-тегов. В статье на сайте Ferus.ru основными плюсами AIMP Classic называются широкие возможности настройки воспроизведения звука, наличие дополнительных утилит, минимальное потребление ресурсов.

Перечисляя достоинства и функциональные особенности программы, обозреватель ресурса Softive.ru характеризует AIMP2 как «плеер почти ничем не уступающий WinAmp’у, а местами и превосходящий его». В сравнительном обзоре популярных аудиоплееров он же рекомендует AIMP как плеер для дома и офиса, отметив, однако, при этом, что плеер не совсем идеален и постоянно дорабатывается.

Онлайн-издание 3DNews в своём обзоре делает акцент на интерфейсе программы, назвав его продуманным и причислив к одним из главных достоинств плеера. Также отмечается скорость работы и экономный расход ресурсов, по наблюдениям авторов статьи, «AIMP загружается намного быстрее проигрывателя Winamp». Кроме того, рецензенты проверили утверждения о том, что по качеству звука AIMP2 опережает своих конкурентов, однако не обнаружили никакой разницы между ним и Winamp’ом. По утверждению издания, на середину 2009 года «некогда самый популярный плеер Winamp заметно сдал позиции, и сегодня уступает, как минимум, двум разработкам — foobar2000 и AIMP».

Не менее шести раз AIMP обозревался в российском и украинском изданиях журнала CHIP. Также плеер получил награду «Выбор редакции» на международном загрузочном портале Chip.eu. В качестве ключевых достоинств в третьей версии плеера CHIP выделяется качество звучания, поддержка lossless-форматов, интернет-радио и образов музыкальных дисков, скорость запуска, удобство средств наведения порядка в фонотеке, наличие редактора тегов, поддержку DSP-эффектов, встроенный будильник (только в ПК-версии) и др.

См. также 
 foobar2000
 iTunes
 Winamp

Примечания

Ссылки 
 

Аудиоплееры
Медиаплееры
Бесплатное программное обеспечение